Królestwo Francuzów (1791–1792)
 Królestwo Francuzów (1830-1848)

Zobacz też 
 Królestwo Francji